Почётный консул:
 Почётный консул — лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, но выполняющее некоторые консульские функции.
  — роман английского писателя Грэма Грина опубликованная в 1973 году.
 «Почётный консул» — английский драматический кинофильм 1983 года, экранизация одноимённого романа Грэма Грина.